Peixe-vaca pode referir-se aos seguintes animais:
De forma imprópria, à fêmea do Peixe-boi (que se deve designar como "peixe-boi fêmea")
A vários peixes da família Ostraciidae, principalmente a:
Acanthostracion quadricornis
Lactophrys triqueter (Linnaeus, 1758)
Lactophrys trigonus (Linnaeus, 1758)
Lactoria cornuta

Desambiguação